Хава Реџа (, 22. август 1880 — 8. новембар 2003) је жена из Албаније која је тврдила да је најстарија особа на свету. Ако је датум рођења који је навела тачан (22. август 1880) онда је умрла у доби од 123 године. Њена доб није потврђена од стране Гинисове књиге рекорда. Није имала документе који би потврдили њену старост. У једном чланку из 1946. је писало да је рођена 1880. и то је некима доказ да је она стварно умрла у доби од 123 године. Ако се њена старост потврди она ће постати најстарија особа икада.

Референце 

Рођени 1880.
Умрли 2003.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Албанци
Биографије, Албанија